Il resto di niente è un romanzo di Enzo Striano, pubblicato nel 1986.
Il resto di niente, è un film diretto da Antonietta De Lillo (2004)